Кліпер — швидкісний вітрильник.
 «Кліпер» — космічний апарат.
 «Кліпер» — комп'ютерна мова.
 «Кліпер» — менеджер буфера обміну.